Bosznia-Hercegovina
Podgorani falu Mostar községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Podgorani falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében